La rivière Iomtsa (en ) est un cours d'eau de Russie et un affluent de la Dvina septentrionale. Elle mesure  de long, et la superficie de son bassin est de . Ses principaux affluents sont la  (à droite), la Tyogra (à gauche), la Vaymuga (à gauche) et la Bolshaya Chacha (à droite).

Le bassin hydrographique de l'Iomtsa occupe l'est du district de Plesetsky, le sud du district de Kholmogorsky, et certaines zones situées dans le nord des districts de Nyandomsky et Shenkursky. En outre, le territoire subordonné à la ville de Mirny se trouve entièrement dans les limites du bassin de l'Iomtsa. Dans le cours aval, elle longe la région de , une zone naturelle protégée fédérale.

La source de l'Iomtsa se trouve dans le district de Plessetsk, à quelques kilomètres à l'est de la rivière Onega (qui n'appartient pas au bassin de la Dvina septentrionale). L'Iomtsa s'écoule ensuite vers le nord-est. 

La ville de  est située sur la rive droite de la rivière. Les 10 derniers kilomètres du cours de la rivière (en aval du selo de Yemetsk) sont navigables.

Cours d'eau dans l'oblast d'Arkhangelsk
Système hydrologique de la Dvina septentrionale